Decennio perduto (America Latina) – periodo di crisi economica iniziata negli anni ottanta in America Latina, in particolare in Messico
 Decennio perduto (Giappone) –  fase di stagnazione dell'economia giapponese tra il 1991 e il 2000